Tedesco – inerente alla Germania
 Tedesco – lingua
 Tedesco – appartenente al gruppo etnico dei tedeschi

Persone 
 Domenico Tedesco – allenatore italo-tedesco attualmente alla guida del Futbol'nyj Klub Spartak Moskva
 Alberto Tedesco – politico italiano
 André Emanuel Tedesco – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Edward F. Tedesco – astronomo statunitense
 Ettore Tedesco – politico italiano, figlio di Francesco e padre di Giglia
 Federico Tedesco – pittore italiano
 Francesco Tedesco – politico, giurista e Consigliere di Stato italiano
 Giacomo Tedesco – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, fratello di Giovanni
 Giglia Tedesco – politica italiana, figlia di Ettore e nipote di Francesco
 Giovanbattista Tedesco – ex carabiniere assassinato dalla Sacra Corona Unita 
 Giovanni Tedesco – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, fratello di Giacomo
 Guglielmo il Tedesco – conte di Borgogna
 Lapo Tedesco – architetto italiano
 Maurizio Tedesco – produttore cinematografico, montatore e regista italiano, figlio di Sergio e fratello di Paola
 Michele Tedesco – pittore italiano
 Paola Tedesco – attrice e cantante italiana, figlia di Sergio e sorella di Maurizio
 Piero di Giovanni Tedesco – scultore italiano
 Sergio Tedesco – attore, doppiatore e tenore italiano 
 Stefano Tedesco – atleta italiano

Altro 
 2882 Tedesco – asteroide della fascia principale
 Il Tedesco – personaggio della serie televisiva Heroes

Altri progetti